Fáze může být:

 fáze (termodynamika) – v termodynamice označení látky s určitými mikroskopickými vlastnostmi
 fáze (vlna) – fáze vlny či kmitu, v teorii kmitání a vlnění označení pro funkci popisující vlastnosti kmitu nebo vlny
 fáze (elektrotechnika) – fáze v elektrorozvodné síti, v symetrické točivé elektrické soustavě označení tří silových vodičů, které mají určité střídavé napětí proti střednímu pracovnímu vodiči (pracovní nule), v Česku 3× 400/230 V / 50 Hz, kde jsou fáze vůči sobě v čase elektricky posunuty o 120 stupňů, tedy dělí fázový kruh na třetiny:
 trojfázová soustava neboli třífázová soustava a v ní trojfázový proud neboli třífázový proud a trojfázové napětí neboli třífázové napětí.
 fáze vývoje – část nebo krok v nějaké vývojové (evoluční) posloupnosti – vývojová fáze
 fáze Měsíce – osvětlení Měsíce slunečním světlem z určitého směru vůči pozorovateli
 fáze planety – totéž pro planety (kromě Venuše), ale není pozorovatelné pouhým okem
 fáze nějakého postupu či procesu – přenesený význam slova – synonymum pro dílčí část nějakého postupu či procesu
 fáze buněčného cyklu
 pesach – název židovského svátku v kralickém překladu bible

jiný význam
 Fáze 10 – karetní hra

Externí odkazy